Гомомонумент:

 Гомомонумент — мемориал в историческом центре Амстердама.
 Гомомонумент — мемориал в центре Гааги.